Le Cloître kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Cloître-Saint-Thégonnec, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Le Cloître-Pleyben, departementet Finistère i regionen Bretagne,